Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Duitse club FC Augsburg hebben getraind vanaf 1946 tot op heden.

FC Augsburg
Trainers